Влади́мир Ива́нович Саранских (7 декабря 1941, Златоуст, Челябинская область, РСФСР, СССР — 23 марта 2003) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Вологодского обкома КПСС (1990—1991).

Биография 
Окончил Челябинский политехнический институт. Член КПСС с 1965 г.

В 1969—1971 гг. работал на инженерно-технических должностях на Златоустовском и Череповецком металлургических заводах.

Заведующий промышленно-транспортным отделом Череповецкого горкома КПСС (1971—1976),

в 1976—1978 гг. — секретарь парткома Череповецкого сталепрокатного завода.

Второй секретарь Череповецкого горкома КПСС (1978—1981),

председатель исполкома Череповецкого городского Совета народных депутатов (1981—1987),

первый секретарь Череповецкого горкома КПСС (1987—1989 гг.).

В 1989—1990 гг. — заместитель председателя Вологодского облисполкома.

С апреля 1990 г. по август 1991 г. — первый секретарь Вологодского обкома КПСС.

Похоронен на Пошехонском кладбище Вологды.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20150626221827/http://rusarchives.ru/guide/voanpi/127psv.shtml
 http://datarule.narod.ru/vologodskaya.html

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Родившиеся в Златоусте
Первые секретари Вологодского обкома КПСС